Густав Сохон (; 1825—1903) — , изображавший индейцев, переводчик, топограф.

Биография 
Густав Сохон родился в 1825 году в Тильзите, Восточная Пруссия. В 1842 году в возрасте 17 лет иммигрировал в Соединенные Штаты. В начале 1850-х годов он поступил на службу в армию США. Одним из его первых заданий была съемка участка местности, нужной для строительства железной дороги.

С этого момента Сохон стал свидетелем некоторых из самых знаменательных событий в истории Северо-Запада Америки. В армии его художественные способности обратили на себя внимание губернатора. К тому же оказалось, что Сохон имеет склонность к лингвистике, так что вскоре он сумел овладеть несколькими индейскими наречиями. Этот навык позволил ему общаться с индейцами и дал возможность рисовать портреты многих из самых важных их предводителей. Именно из-за способности Сохона общаться с индейцами на их родном языке, мы сейчас может наблюдать выразительные образы американских индейцев прошлого.

Сохон был талантливым художником, он создал точные пейзажи и яркие сцены из местной жизни, в том числе первый панорамный вид на Скалистые горы и самые ранние известные эскизы форта Грейт-Фолс в штате Миссури.
  
Пятилетняя служба Густава Сохона закончилась в июле 1857 года. Он разыскал своего первоначального армейского друга и наставника — лейтенанта Джона Муллана. Муллан был инициатором строительства военной дороги от Уолла-Уолла до Форта Бентон, и Сохону было доверено контролировать ход строительства.

Когда дорога была готова, Сохон вместе с Мулланом оказался в Вашингтоне, округ Колумбия, где готовил топографические данные, карты и иллюстрации к докладу о строительстве дороги. На Северо-Запад он больше не вернулся.

В апреле 1863 года Густав Сохон и Джулианна Гро поженились. Некоторое время они жили в Сан-Франциско, где Сохон открыл фотостудию. Несколько лет спустя они вернулись в Вашингтон, где Сохон исчез из общественной жизни, работая в обувном производстве. Фотохудожник умер 9 сентября 1903 года.

Творчество 
Художественные способности Сохона поместить его в один ряд с более известными западных художниками — такими, как Джордж Кетлин, Пол Кейн и Карл Бодмер. Как художник Сохон был продуктом своего времени и в своих рисунках и акварелях правдиво отразил увиденные собственными глазами отношения между правительством США и индейскими племенами Тихоокеанского Северо-Запада.

Литература 
 Buerge, David M. "Big Little Man: Isaac Stevens (1818—1861), " Washingtonians: A biographical Portrait of the State. Seattle: Sasquatch Books, 1988.
 McDermott, Paul D. and Ronald E. Grim «The Artistic Views of Gustavus Sohon: Images of Colonel Wright’s Campaign of 1858» Columbia: The Magazine of Northwest History, 2002, Vol. 16, No.2
 Nicandri, David L. Northwest Chiefs: Gustav Sohon’s View of the 1855 Stevens Treaty Councils. Tacoma: Washington State Historical Society, 1986.

Ссылки 
 Washington State Historical Society — The Treaty Trail: U.S.-Indian Treaty Councils in the NorthwestGustav Sohon: Indian Pictorialist, Interpreter, and Topographical Assistant — 1825—1903 
 University of Idaho entry 

Иммигрировавшие в США из Германии